Jailson Marcelino dos Santos — ou Jailson, goleiro brasileiro, atualmente sem clube.
Jailson Marques Siqueira — ou Jailson, futebolista brasileiro que defende o Palmeiras